

Religião 
Sacramento —  conceito cristão que marca as várias fases de vida do crente
Sacramentos católicos

Geografia 
Sacramento (Califórnia) —  capital da Califórnia, Estados Unidos
Sacramento (Lisboa) —  freguesia no concelho de Lisboa, Portugal
Sacramento (Minas Gerais) —  município de Minas Gerais
Sacramento (México) —  município mexicano do Estado de Coahuila de Zaragoza
Sacramento (São Gonçalo) —  bairro do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro
Colônia do Sacramento — cidade do Uruguai, fundada por portugueses no século XVII

Outros
Galeão Santíssimo Sacramento — navio  naufragado em Salvador (Bahia) em 1668
GRES Unidos do Sacramento —  escola de samba do Rio de Janeiro

Desambiguação